Il capitale sociale inteso come parte dei mezzi propri di una società di capitali
 Investimento da parte dei nuovi soci in un'operazione di private equity (sia essa MBO, LBO o venture capital) e l'investimento rimane nell'azienda